Emanuele Rossi (filosofo)
Emanuele Rossi (giurista)